ADU steht als Abkürzung für:

 Ammoniumdiuranat, eine chemische Verbindung
 Analog-Digital-Umsetzer, auch A/D-Wandler
 Flughafen Ardabil (IATA-Code), Iran

Universitäten:
 Abu Dhabi University
 Adamson University of Manila
 Afghan Defense University
 ArsDigita University am MIT

adu steht für:
 die edoide Sprache Aduge, nach ISO 639-3

Adu steht für:
 Adu (Xuanwei), die Gemeinde Adu der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Adu, eine kalendarische Ausnahmeregel, siehe Jüdischer Kalender #Kalendarische Ausnahmeregeln

Adu ist der Familienname folgender Personen:
 Enoch Kofi Adu (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Freddy Adu (* 1989), US-amerikanischer Fußballspieler
 Joana Adu-Gyamfi (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Marvin Adu (* 1987), deutscher Basketballspieler
 Prince Kwabena Adu (* 2003), ghanaischer Fußballspieler
 Sade Adu (* 1959), nigerianisch-britische Sängerin
und ein Namensteil von:
 Adu Ababio II. (1931–2007), ghanaischer Ankobeahene von Amanokrom

Siehe auch:
 Adú, spanisches Filmdrama von Salvador Calvo (2020)
 Aadu

Abkürzung